Boletobiinae — підродина совкоподібних лускокрилих з родини еребід (Erebidae). Включає 956 видів.

Роди 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mursa

Примітки 

Совки
Підродини комах